Oropos (grec : Ωρωπός) est un village de Grèce, comptant 1 111 habitants en 2011, dans la commune de Néa Palátia du dème d'Oropos, en Attique moderne. Le village actuel d’Oropos se trouve à plusieurs kilomètres de la mer, alors que l’antique Oropos était une cité portuaire.

Histoire 
Située à la frontière de l’Attique et de la Béotie, Oropos est disputée aux  entre Athènes et Thèbes. En -338, Philippe II de Macédoine en fait une cité indépendante, mais Démétrios Poliorcète la restitue à Athènes en -304. Au , le philosophe Dicéarque parle, dans sa correspondance avec son condisciple Théophraste de la cité d’Oropos, dont il accuse les habitants de commettre des vols à Athènes, mais cette affirmation est sujette à caution car dans ces textes il accuse aussi les Platéens d’ostentation, les Thespiens d’esprit de contradiction, les Coronéens d’obséquiosité et les Haliartiotes de stupidité. À quelques kilomètres d’Oropos s’élevait autrefois l’Amphiaréion d'Oropos, sanctuaire d’Amphiaraos. Au Moyen Âge, Oropos fait partie du thème de l’Hellade puis du duché d'Athènes, avant d'être prise par les Ottomans en 1458 et d’intégrer le royaume de Grèce en 1832.

Durant la dictature des colonels (1967-1974) un pénintencier où furent détenus des opposants politiques ou soupçonnés de l’être, comme Mikis Theodorakis, fonctionna près d’Oropos.

Notes et références

Références

Lien externe 
 Les fouilles d'Oropos et la fonction des périboles dans les agglomérations du début de l'Age du Fer

Cité grecque
Ville en Attique